Політична партія «Вперед, Україно!»
Вперед, Україно! (блок)

Див. також 
 Україна — Вперед!